Lindenfeld ist ein Ortsname:

 Lindenfeld (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lindenfeld (Neu-Seeland), Wohnplatz in der Gemeinde Neu-Seeland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Offenbach-Lindenfeld, Stadtteil in der hessischen Großstadt Offenbach am Main

 Lindenfeld (Buchin), rumänisch Lindenfeld, ungarisch Karánberek, verlassenes Dorf in der Gemeinde Buchin, Kreis Caraș-Severin, Banat, Rumänien